Sedna lahko pomeni:

Sedna (mitologija), Inuitska boginja morja
90377 Sedna (), čezneptunsko telo
Sedna Planitia, oblika pokrajine na Veneri
Sedna (Irska), Irki kralj
Sedna IV, sodobna ladja 
Sedna Records, zvokovni distributer
Sedna (baza podatkov), XML baza podatkov